Eurytium är ett släkte av kräftdjur. Eurytium ingår i familjen Panopeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Eurytium